Пути́нцева — женская форма русской фамилии . Известные носители:
 Путинцева, Нина Яковлевна (1927—1989) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Путинцева, Тамара Александровна (1923—1982) — советский искусствовед, театральный критик и писательница.
 Путинцева, Юлия Антоновна (род. 1995) — российская теннисистка.

Примечания